Гроле () — коммуна во Франции, департамент Валь-д’Уаз
 Гроле () — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Гроле () — кантон во Франции, департамент Тарн
 Гроле () — коммуна во Франции, департамент Эн